Marie Luisa Šarlota Bourbonsko-Parmská (2. října 1802, Barcelona – 18. března 1857, Řím) se narodila jako parmská princezna a členka dynastie Bourbon-Parma. Provdala se za Maxmiliána, dědičného prince saského.

Život 
Marie Luisa Šarlota se narodila v Barceloně tehdejšímu králi Ludvíkovi I. Etrurskému a infantce Marii Luise Španělské. Španělská královská rodina byla ve městě, aby 6. října 1802 oslavila sňatek jejího strýce z matčiny strany Ferdinanda VII. Španělského s princeznou Marií Antonií Neapolskou.

Marie Luisa porodila dceru s velkými obtížemi a lékaři se nejprve domnívali, že matka ani dcera nepřežijí. Marie Luisa Šarlota dostala jméno po své zesnulé tetě, která zemřela čtyři dny před matčiným narozením.

Prarodiče a strýc Ferdinand VII. z matčiny strany si přáli, aby se Marie Luisa Šarlota ve čtrnácti letech provdala za matčina nejmladšího bratra, španělského infanta Františka de Paula; sňatek se nikdy neuskutečnil.

Marie Luisa Šarlota se provdala 15. října 1825 v zastoupení v Lucce a poté znovu 7. listopadu 1825 v Drážďanech za Maximiliána, dědičného prince Saska, vdovce po své tetě Karolíně Parmské. Pár neměl potomky a Maximilián se v roce 1830 vzdal svých práv na saský trůn. Zemřel v roce 1838. Marie Luisa Šarlota strávila většinu života ve Vídni, kde proslula svou výstředností. 22. července 1849 se znovu provdala za šlechtice, hraběte Francesca Rossiho, který zemřel v roce 1854. 19. února 1855 se provdala potřetí, a to za hraběte Giovanniho Vimercatiho, který zemřel v roce 1861. Sama Marie Luisa Šarlota zemřela 18. března 1857 v Římě.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Parma
Wettinové (albertinská větev)
Bourbonsko-parmské princezny
Saské korunní princezny
Narození v roce 1802
Narození 2. října
Narození v Barceloně
Úmrtí v roce 1857
Úmrtí 18. března
Úmrtí v Římě
Ženy